De Koeweitse voetbalbeker 2010 (Emir Cup) was de 49ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi begon op 25 maart 2010 en eindigde op 17 mei 2010. Qadsia SC won de beker voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis door Kuwait SC in de eindstrijd na strafschoppen te verslaan. In 120 minuten reguliere speeltijd werd niet gescoord, waarna de spelers van Qadsia de strafschoppen feilloos benutten; voor Kuwait SC was Fahad Awadh de enige speler die raak wist te schieten.

Schema

2010
Koeweit